Соревнования по тяжёлой атлетике на IX летней Спартакиаде народов СССР проходили с 6 по 13 сентября 1986 года в универсальном спорткомплексе «Измайлово» в Москве. В них приняли участие 160 атлетов из 17 команд союзных республик, Москвы и Ленинграда. Этот турнир не носил статус 61-го чемпионата СССР, который был проведён отдельно в марте этого года в Волгограде.

Медалисты

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). – М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Летняя Спартакиада народов СССР 1986
Тяжёлая атлетика на Спартакиадах народов СССР
Соревнования по тяжёлой атлетике в Москве
1986 год в тяжёлой атлетике